Зеленово — топоним в России:
 
 Зеленово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Зеленово — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Зеленово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Зеленово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Зеленово — остановочный пункт Сасовского направления Московской железной дороги.